Hexeris är ett släkte av fjärilar. Hexeris ingår i familjen Thyrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Hexeris